Stati Uniti d'America
 White Sulphur Springs – città della Contea di Meagher, Montana
 White Sulphur Springs – città della Contea di Greenbrier, Virginia Occidentale